Stora Karskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 22 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 270 kilometer väster om Helsingfors.
Öns area är  hektar och dess största längd är 370 meter i öst-västlig riktning. Ön höjer sig omkring 15 meter över havsytan.

Kommentarer

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö